Cheles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cheles (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Cheles (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar